Forte di Aubervilliers – antica fortificazione di Parigi
Fort d'Aubervilliers – stazione della metropolitana di Parigi